Aleksandar Kovačević (1974), Servisch schaker
 Aleksandar Kovacevic (tennisser) (1998), Amerikaans tennisser